Kornelia Kubińska (z domu Marek) (ur. 3 sierpnia 1985 w Marklowicach, wówczas dzielnica Wodzisławia Śląskiego) – polska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu AZS-AWF Katowice.

Kariera 
Jej pierwszą trenerką była Aleksandra Pustołka z Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Marklowicach. Marek jest trzykrotną mistrzynią Polski. Swe pierwsze punkty w zawodach Pucharu Świata Kornelia Marek zdobyła 16 lutego 2008 w Libercu zajmując 25. miejsce. Rok później podczas mistrzostw świata zajęła 21. miejsce w biegu na 30 km techniką dowolną. Członkini sztafety 4 × 5 km podczas mistrzostw świata w Libercu, w składzie z Justyną Kowalczyk, Sylwią Jaśkowiec i Pauliną Maciuszek zajęła 6. miejsce, które jest najlepszym od wielu lat wynikiem polskiej sztafety w historii startów w mistrzostwach świata. Polki powtórzyły ten wynik podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Vancouver 2010. Sama Kornelia osiągnęła tam życiowy sukces, zajmując 11. miejsce w biegu na 30 km techniką klasyczną. Była także 9. w sprincie drużynowym z Sylwią Jaśkowiec, 39. w biegu na 10 km techniką dowolną i 35. w biegu na 15 km techniką łączoną. Wyniki te zostały jednak anulowane z uwagi na późniejsze wykrycie niedozwolonych środków w organizmie Kornelii Marek.

10 marca 2010 ogłoszono, iż w próbce moczu pobranej podczas igrzysk olimpijskich w Vancouver, po biegu sztafetowym 25 lutego, wykryto ślady niedozwolonej substancji (EPO). 16 marca 2010 Polski Komitet Olimpijski poinformował, że badanie próbki B potwierdziło te zarzuty. 3 czerwca 2010 Kornelia Marek została zdyskwalifikowana na dwa lata za stosowanie niedozwolonych środków dopingowych. Ponadto anulowane zostały wyniki, jakie osiągnęła podczas igrzysk olimpijskich w Vancouver.

W 2012 roku wyszła za mąż i przyjęła nazwisko męża (Kubińska), pod którym później startowała.

W sezonie 2015/2016 Kornelia z powodu ciąży, nie startowała ani razu. Przed startem sezonu 2017/2018 zakończyła karierę sportową.

Osiągnięcia sportowe

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Slavic Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Federacji

Mistrzostwa Polski

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Polscy biegacze narciarscy
Polscy olimpijczycy (Vancouver 2010)
Polscy olimpijczycy (Soczi 2014)
Polscy sportowcy ukarani za doping
Ludzie związani z Wodzisławiem Śląskim
Urodzeni w 1985
Biegacze narciarscy AZS-AWF Katowice
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007
Ludzie urodzeni w Marklowicach